Влади́мир Ким:
 Ким, Владимир Васильевич (1932—2021) — доктор философских наук, профессор УрФУ.
 Ким, Владимир Викторович (род. 1960) — артист балета и педагог, солист Мариинского театра в 1991—1999 годах.
 Ким, Владимир Владимирович (род. 1956) — российский бард.
 Ким, Владимир Николаевич (1937—2003) — советский, казахстанский архитектор.
 Ким, Владимир Радионович (род. 1987) — российский тхэквондист.
 Ким, Владимир Сергеевич (род. 1960) — казахстанский предприниматель, президент корпорации «Казахмыс».

Примечания